Dann schlaf auch du ist der Titel von:

 Dann schlaf auch du (Film), französische Romanverfilmung aus dem Jahr 2019
 Dann schlaf auch du (Roman), Roman von Leïla Slimani aus dem Jahr 2016